

Geografia 
 Suchov – comune nel distretto di Hodonín in Moravia Meridionale, Repubblica Ceca

Persone 
 Pavel Suchov – schermidore russo
 Aleksandr Suchov – calciatore russo, difensore

Pagine correlate 
 Šuchov
 Žukov